Генри Холланд:
 Холланд, Генри, 1-й виконт Натсфорд (1825—1914) — британский политик, член Парламента.
 Холланд, Генри, 3-й герцог Эксетер (1430—1475) — лорд-адмирал Англии.
 Холланд, Генри (1745—1806) — английский архитектор.
  (род. 1983) — английский дизайнер моды, бизнесмен и блогер.
  (1875—1965) — английский медик-миссионер.
  (1859—1944) —  Крайстчерча (1912—1919).
  (1847—1918) — профессор Оксфордского университета, теолог-социалист.